Miguel Washington Ibarra Tixe, calciatore ecuadoriano
 Miguel Ángel Ibarra Andrade, calciatore statunitense